Francisco Pacheco puede hacer referencia a:
 Francisco Pacheco (1488-1541), militar español que participó en la Conquista del Perú.
Francisco Pacheco de Toledo (1521-1579), religioso español.
 Francisco Pacheco de Córdoba (1530-1590), religioso español.
 Francisco Pacheco ("el licenciado Pacheco", 1535-1599), humanista, erudito y poeta español.
 Francisco Pacheco (1564-1644), pintor español.
 Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón (1649-1718), noble español.
 Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865), político, jurista y escritor español.
Francisco Pacheco y Núñez de Prado (1849-1911), aristócrata, político, terrateniente y ganadero español.
 Francisco José Pacheco (1982-), ciclista español.
Francisco Pacheco, político peruano.